Rykov est un nom de famille russe porté notamment par :
 Alexeï Rykov (1881-1938), un militant bolchevik russe ;
 Konstantin Rykov (né en 1979), un homme politique, militant et spécialiste de l'internet russe ;
 Vladimir Rykov (né en 1987), un footballeur russe ;
 Iegor Rykov (né en 1997), un hockeyeur russe.